Влади́мир Алексе́евич Варна́вский (род. 20 марта 1947 года, Омск, Омская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель. Председатель Законодательного Собрания Омской области.

Биография 
Владимир Варнавский родился 20 марта 1947 года в Омске. Его отец, Алексей Иванович, был уроженцем Горьковского района Омской области, участвовал в Великой Отечественной войне, работал председателем Муромцевского райисполкома Омской области. Мать, Анна Алексеевна, была уроженкой Саргатского района Омской области и труженицей тыла. Владимир Алексеевич окончил Омский политехнический институт в 1970 году по специальности «инженер-механик». Работать начал в 16 лет учеником фрезеровщика на радиозаводе имени А. С. Попова, где одним из первых был удостоен звания «Молодой гвардеец пятилетки». На том же заводе Варнавский работал старшим технологом, мастером, старшим инженером-технологом и начальником участка (до 1973 года, с перерывом на службу в армии в 1970—1971 годах).

В 1973 году Варнавский начал работать в партийных органах. В 1981 году стал секретарём парткома завода транспортного машиностроения имени Октябрьской революции, в 1985—1987 годах был первым заместителем председателя Омского горисполкома, в 1987—1990 — секретарём обкома КПСС и первым секретарём Омского горкома КПСС, в 1990—1993 — народным депутатом РСФСР, депутатом и председателем Омского городского Совета народных депутатов, в 1993—1994 — заместителем главы Администрации Омской области. В 1996 году Варнавский стал членом и заместителем председателя Совета Федерации. В круг его обязанностей входили вопросы международных отношений и межпарламентской деятельности. С 1996 года он руководил российской делегацией в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Варнавский был первым переговорщиком-парламентарием в штаб-квартире НАТО.

В 2007 году стал заместителем председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в 2010 — председателем Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, в 2012 — членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. С 1994 года является депутатом и спикером Законодательного Собрания Омской области.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004);
 Орден Александра Невского (2022);
 Орден Почёта (1999);
 Орден Дружбы (2014);
 Медаль МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций» (2007);
 Золотая медаль «За особые заслуги перед Омской областью» (2007);
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2012);
 Золотой Знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За развитие парламентаризма» ;
 Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» (2015);
 Знак отличия «За служение Омской области» І степени (2019).

 Почётные звания
 Почетный профессор Омского технического университета;
 Кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири»;
 Почетный гражданин Омской области.

Семейное положение 
Жена: Варнавская Валентина Петровна.

Сыновья: Петр, Евгений.

Примечания

Литература 
 Омский спортивный журнал «Это спорт», № 3(7) май-июнь 2007 г. С.16-21.
 Законодательное Собрание Омской области (1994—2009 годы). (Сборник документов и справочных материалов). — Омск: Законодательное Собрание Омской области, 2009.
 Профессионалы России. Общество. Политика. Регионы. — Москва: Издательство «Профессионал», 2013. С. 406—413.
 Сохраняя связь времён. Исторические очерки. К 20-летию деятельности Законодательного Собрания Омской области. — Омск: Омский ракурс, 2013. С. 136—189
 Спецвыпуск журнала «БИЗНЕС КУРС», № 33(609). 02.09. 2015 г. Омск. С.94.
 Журнал «БИЗНЕС КУРС», № 16 (641). 04.05.2016. Омск. С.28.
 Журнал «Промышленность Омска», № 4 (5). 2017. Омск. С. 20-23.
 Эпоха памятных событий. Сборник воспоминаний и документов о деятельности Законодательного собрания Омской области (1994—2018). — Омск: Типография «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»), 2018.

Выпускники ОмГТУ
Депутаты Законодательного собрания Омской области
Заместители председателя Совета Федерации России
Председатели Законодательного собрания Омской области
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)